22-рата династия заедно с 21-вата, 23, 24 и 25-а династии са включени в групата Трети преходен период на Древен Египет.

22-рата династия е наричана често и Бубастис и управлява между 943 – 716 пр.н.е.

Фараони от 22-рата династия

Външни препратки 
 The Royal Tombs of Tanis

 
Династии в Древен Египет
Берберски династии
История на Либия